Andrej Rubljov besegrade Jiří Veselý i finalen med 6–3, 6–4 och vann herrsingeln vid Dubai Tennis Championships 2022. Det var Rubljovs tionde singeltitel. Veselý var vid turneringens start rankad på 123:e plats och blev den lägst rankade finalisten genom tiderna i Dubai Tennis Championships.

Aslan Karatsev var regerande mästare, men han förlorade mot Mackenzie McDonald i den första omgången.

Det var Novak Djokovics första turnering sedan Australiska öppna då hans visum blev ogiltigförklarat. Efter att ha förlorat mot Veselý i kvartsfinalen tappade Djokovic sin förstaplats på världsrankingen till Daniil Medvedev.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Jiří Veselý
  Ričardas Berankis
  Taro Daniel
  Christopher O'Connell

Lucky losers
  Alexei Popyrin
  Alex Molčan

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Herrsingel
Dubai Tennis Championships 2022 – Singel